Mazateco puede referirse a los siguientes artículos:

 Mazateco (idioma), un idioma de América Central.
 Mazateco (etnia), un pueblo de América Central.
 Mazateco (gentilicio), un gentilicio referido a lugares llamados Mazatán.